Уильям Морли (; 24 июня 1319 — 30 апреля 1379) — английский аристократ, 3-й барон Морли с 1360 года. Сын Роберта Морли, 2-го барона Морли, и Гевизы Маршал. Родился в 1319 году, а в 1360, потеряв отца, унаследовал семейные владения и титул. Был женат на Сесили Бардольф, дочери Томаса Бардольфа, 2-го барона Бардольфа, и Агнес де Грандисон. В этом браке родился сын Томас, ставший после смерти отца 4-м бароном Морли.

</center>

Примечания 

Бароны Морли
Бароны Англии XIV века
Морли (род)